Gymnachirus är ett släkte av fiskar. Gymnachirus ingår i familjen Achiridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattfiskar
Gymnachirus